Oshkosh kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oshkosh (Nebraska)
Oshkosh (Wisconsin)